Le Lexus LF est l'acronyme de Lexus Futur. C'est le nom donné par plusieurs modèles qui préfigurent la future identité stylistique de la marque ou de ses futurs modèles ou le nom des modèles qui sont à la catégorie des coupés, cabriolets et roadsters:
 La Lexus LFA, un roadster produit de 2010 à 2011.
 La Lexus LF-CC, autre nom de la Lexus RC.
 La Lexus LF-Ch, un concept car qui préfigurait la CT.
 La Lexus LF-SA, un concept car avec un aspect de Renault Twizy qui préfigure une future citadine.

Homonymie
LF
Homonymie d'automobile